Kitzing bezeichnet:

 Kitzing (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern

 Kitzing (Gemeinde Pfaffstätt), Ortschaft der Gemeinde Pfaffstätt, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kitzing (Gemeinde Wallern), Ortsteil der Gemeinde Wallern an der Trattnach, Oberösterreich

 Kitzing (Merschweiller), französischer Name des Ortes Kitzingen in Lothringen

Kitzing ist der Name folgender Personen:

 Eberhard Kitzing (1911–1941), deutscher Arzt und Hitlerjugend-Funktionär